Leibbrandt est un patronyme allemand, porté notamment par :

 Georg Leibbrandt (1899-1982), professeur et homme politique nazi.
 Robey Leibbrandt (1913-1966), agent sud-africain de l'Abwehr.

Voir aussi 
Une variante du nom est Leibrandt, porté notamment par :
 Charlie Leibrandt (né en 1956), ancien joueur américain de baseball.

Homonymie de patronyme germanique